Wilhelm Pfanhauser ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Pfanhauser senior (1843–1923), österreichischer Galvanotechniker 
 Wilhelm Pfanhauser junior (1876–1960), österreichischer Galvanotechniker